A finn labdarúgókupa vagy finn kupa (hivatalos nevén, finnül: Suomen Cup) a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Finnországban, amelyet először 1955-ben rendeztek meg. A legsikeresebb klub az FC Haka, amely eddig 12 alkalommal hódította el a trófeát.

A finn kupa az ország második legrangosabb labdarúgó versenykiírása, a finn bajnokság után. A kupa győztese jogán Finnország csapatot indíthat az Európa-ligában. A kupa versenykiírását a Finn labdarúgó-szövetség végzi.

Eddigi győztesek 

 * hu: Hosszabbítás után
 * t: Tizenegyesrúgások után

Dicsőségtábla

Lásd még 
 Finn labdarúgó-szuperkupa

További információk 
 Kupadöntők és eredmények az rsssf.com-on 

Nemzeti labdarúgókupák
Finn labdarúgás